Petter Thoresen kan henvise til:

 Petter Thoresen (badmintonspiller) (født 1955), norsk tidligere badmintonspiller
 Petter Thoresen (ishockeyspiller) (født 1961), norsk ishockeytræner og tidligere spiller
 Petter Thoresen (orienteringsløber) (født 1966), norsk orienteringsløber